Alagyaz – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
 Aragats – monte dell'Armenia (4.095 m)
 Aragats – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
 Aragatsavan – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
 Artabuynk – comune dell'Armenia della provincia di Vayots Dzor
 Yeghegis – comune dell'Armenia della provincia di Vayots Dzor